Сезон 1989 года стал для ФК «Спартак» Москва 68-м в своей истории.

Команда

Основной состав

Чемпионат СССР 1989 
Основная статья: Чемпионат СССР по футболу 1989 (высшая лига)

Первый круг

Второй круг 

* Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличатся от действительной.

Итоговая таблица

Кубок СССР 1988/89 
Основная статья: Кубок СССР по футболу 1988/1989

Кубок СССР 1989/90 
Основная статья: Кубок СССР по футболу 1989/1990

Кубок Федерации Футбола СССР 1989 

Основная статья: Кубок Федерации футбола СССР 1989

Групповой этап

Турнирная таблица

Кубок УЕФА 1989/90 
Основная статья: Кубок УЕФА 1989/1990

Чемпионат СССР 1989 (дублирующие составы)

Первый круг

Второй круг

Итоговая таблица

IV Folag Cup

Предварительный этап

Турнирная таблица

Плей-офф

Финал

VII Placette Indoors Cup 
 Регламент турнира: 6х6, 2х14`, площадка — 60×40 м.

Предварительный этап

Турнирная таблица

Финал

XXV Trofeo Colombino

Плей-офф

Финал

VII Comet-Cup 
 Регламент турнира: 5х5, 2х12,5`, полуфинала — 2,15`, финал — 2х20`.

Групповой этап

Турнирная таблица

Плей-офф

Финал

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 

Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Сезон клуба на сайте болельщиков Fanat1k.ru

1989
Спартак Москва
1989
Футбол в СССР в 1989 году